Seathwaite (Allerdale) – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Kumbria
 Seathwaite (South Lakeland) – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Kumbria